Konwencja TIR – (skrót od fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy) – międzynarodowa konwencja celna upraszczająca procedury celne w międzynarodowym przewozie materiałów
 Karnet TIR – dokument, który spełnia funkcję dokumentu gwarancyjnego i celnego, pod osłoną którego może być realizowana procedura TIR
 tir – nazwa spotykana w języku potocznym w odniesieniu do dużego samochodu ciężarowego do przewozu towarów na trasach międzynarodowych